

Міллервілл — місто, штат Міннесота
 Міллервілл — переписна місцевість, штат Алабама